Austin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Austin Hill (Essex County, Massachusetts)
 Austin Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Austin Hill (Pennsylvania)
 Austin Hill (Rutland County, Vermont)
 Austin Hill (Windsor County, Vermont)